NK Čelik Zenica är en fotbollsklubb från Bosnien-Hercegovina.
Efter Bosnienkriget var Celik de första mästarna i Bosnien. Man har vunnit 3 ligatitlar och 2 cuptitlar.

Historia 
NK Čelik Zenica grundades 16 Juni 1945.

Meriter
Prva nogometna liga
Klubben var mästare (3): 1994–95, 1995–96, 1996–97

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (2) 1994–95, 1995–96

Hemmaarena 
Större matcher kan spelas på Stadion "Bilino polje".

Saisons (2010/2011–…)

Färger 
Nk Čelik spelar i röd och svart trikåer, bortastället är svart.

Trikåer

Trupp 
Uppdaterad: 25 januari 2020

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida
NK Čelik på Soccerway
foot.dk webbplats
NK Čelik på globalsportsarchive.com

Fotbollsklubbar i Bosnien och Hercegovina
Sportklubbar bildade 1945